Per tangenziale si intende descrivere una strada a scorrimento veloce, realizzata in zone particolarmente urbanizzate.
Le tangenziali poste a Sud del nucleo urbano sono:
 Tangenziale Sud dell'Aquila
 Tangenziale Sud di Bergamo
 Tangenziale Sud di Brescia
 Tangenziale Sud di Otranto
 Tangenziale Sud di Padova
 Tangenziale Sud di Piacenza
 Tangenziale Sud di Torino
 Tangenziale Sud di Udine
 Tangenziale Sud di Varese
 Tangenziale Sud di Verona
 Tangenziale Sud di Vicenza